

Codici 
 A90 – codice ECO della difesa olandese, apertura degli scacchi

Strade 
 A90 – autostrada italiana, Grande Raccordo Anulare di Roma

Altro 
 A-90 Orlyonok – ekranoplano sovietico
 Austin A90 Atlantic – automobile della Austin Motor Company